Sheila Stuart, (1892-1974) – giornalista e scrittrice britannica, il cui vero nome è Gladys May Baker celebre per le avventure di Alison; 
Sheila Stuart, cantante e ballerina statunitense.